Łubnice (Święty Krzyż), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Staszowski
 Łubnice (gemeente in powiat Staszowski), een gemeente in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Staszowski
 Łubnice (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Wieruszowski
 Łubnice (gemeente in powiat Wieruszowski), een gemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Wieruszowski